Siebenhitz ist der Ortsname von:
 Siebenhitz (Köditz), Ortsteil der Gemeinde Köditz im Landkreis Hof in Bayern
 Siebenhitz (Falkenstein/Vogtl.), Teil des Ortsteils Schönau der Stadt Falkenstein/Vogtl. im Vogtlandkreis in Sachsen
 Siebenhitz (Neustadt/Vogtl.), Ortsteil der Gemeinde Neustadt/Vogtl. im Vogtlandkreis in Sachsen

Siebenhitz war der Ortsname von:
 Siebenhitz westlich von Göswein, heute Ortsteil von Oelsnitz im Vogtlandkreis in Sachsen
 Siebenhitz nordwestlich von Leubnitz, heute Ortsteil von Rosenbach im Vogtlandkreis in Sachsen

Siehe auch:
 Siebenhitze